Август ( — «величественный», «священный») — мужское имя. Женское имя — Августа.

Известные носители имени 
 Октавиан Август (63—14) — древнеримский император.
 Август (курфюрст Саксонии) (1526—1586) — курфюрст Саксонии.
 Август (князь Ангальт-Плёцкау) (1575—1653) — князь Ангальт-Плёцкау)
 Август (герцог Саксен-Вейсенфельсский) (1614—1680) — герцог Саксен-Вейсенфельсский
 Август (герцог Саксен-Гота-Альтенбурга) (1772—1822) — герцог Саксен-Гота-Альтенбурга
 Август (принц прусский) (1779—1843) — принц Прусский.
 Август Хорьх (1868–1951) – инженер-конструктор и предприниматель, основатель компании Audi.

Август II 
 Август Младший (1579—1666) — герцог Брауншвейг-Вольфенбюттельский
 Август II (1670—1733) — курфюрст Саксонии.

Август III 
 Август III (король Польши) (1696—1763) — король Польши, курфюрст Саксонии

См. также 
 Фридрих Август

Мужские имена
Имена латинского происхождения
Немецкие мужские имена